Alain Lecornu (1929-1998), homme politique français ;
 Bernard Lecornu (1906-1993), sous-préfet à Châteaubriant et Saint-Nazaire, puis préfet de la Corrèze en 1943, révoqué pour ses faits de résistance par le gouvernement de Vichy en  ;
 Joseph Lecornu (1864-1931), ingénieur et cerf-voliste français, frère de Léon ;
 Léon Lecornu (1854-1940), ingénieur et physicien français, frère de Joseph ;
 Patrice Lecornu (né en 1958), footballeur puis entraîneur français ;
 Sébastien Lecornu (né en 1986), homme politique français.

Voir aussi

Notes, sources et références

Homonymie de patronyme
Patronyme normand